Viktor Ivanov puede referirse a:

Viktor Ivanov (pintor)
Viktor Ivanov (político)
Viktor Ivanov (cineasta)
Viktor Ivanov (remero)
Viktor Ivanov (boxeador)